Rywalizacja mężczyzn w konkurencji snowcross podczas mistrzostw świata w Idre Fjäll została rozegrana na trasie o nazwie Idre Fjäll. Kwalifikacje rozegrano 9 lutego o 10:45, z kolei biegi finałowe pierwotnie zaplanowano na 11 lutego o 11:35, jednak rywalizację przesunięto na godzinę 14:30 tego samego dnia. Złoty medal wywalczył Hiszpan Lucas Eguibar, który na mecie wyprzedził drugiego Alessandro Hämmerle oraz trzeciego Éliota Grondina.

Kwalifikacje

Finały 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

1/8 finału 

Bieg 1

Bieg 3

Bieg 5

Bieg 7

Bieg 2

Bieg 4

Bieg 6

Bieg 8

Ćwierćfinały 

Bieg 1

Bieg 3

Bieg 2

Bieg 4

Półfinały 

Bieg 1

Bieg 2

Finały

Mały finał

Duży finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021